Diafra Sakho – calciatore senegalese
 Jordan Sakho – cestista della Repubblica Democratica del Congo
 Lamine Sakho – ex calciatore senegalese
 Mamadou Sakho – calciatore francese
 Mohamed Sakho – calciatore guineano